Offiziere steht für:

 Plural von Offizier
 Offiziere (1971) (Офицеры), sowjetischer Spielfilm von Wladimir Rogowoi (1971)
 Offiziere (1986), DDR-Fernsehfilm von Hans Werner (1986)